Ле́фстад () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Лефстад, Йохан (1870—1948) — норвежский фигурист.
 Лефстад, Юхан — норвежский кёрлингист, участник чемпионата мира 1966.